Abaja bezeichnet:
 ein traditionelles islamisches Kleidungsstück, siehe Abaya

Orte in Estland:
 Abaja, Dorf in der Landgemeinde Koeru
 Abaja (Saaremaa), Ort auf der Insel Saaremaa